Тибужде је насељено место града Врања у Пчињском округу. Према попису из 2002. било је 1243 становника (према попису из 1991. било је 1291 становника).

Овде се налази Основна школа "Бора Станковић" Тибужде.

Демографија 
У насељу Тибужде живи 930 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 35,1 година (34,2 код мушкараца и 36,1 код жена). У насељу има 342 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,63.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Градска општина Врање
Википројект географија/Насеља у Србији
Насељена места у Врању